Александр Донских:* Донских, Александр Иванович (1918—1983) — Герой Советского Союза.
 Донских, Александр Петрович (род. 1956) — музыкант.